Sardineta puede referirse a:
El nombre común de la planta Asplenium ceterach.
El nombre común de la planta Chenopodium vulvaria.
Sardineta (prenda), adorno de la manga de los uniformes militares